Pyronia fulgens är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1912. Pyronia fulgens ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
fulgens